Альпа́ри (от  «наравне, вровень») — точное соответствие между рыночной ценой (биржевой котировкой) и номинальной стоимостью ценных бумаг (акций, облигаций, векселей).

На практике стоимость ценных бумаг крайне редко соответствует их номиналу. Чаще всего это бывает только при первичном размещении.

В период золотого стандарта, термин альпари использовался в валютном обмене для указания ситуации, когда банковские кредитные билеты (позже банкноты) можно было легко обменять на декларированное количество денежного металла, либо цена на денежный металл на свободном рынке соответствовала номинальному содержанию металла в деньгах. Так же обозначалась ситуация обмена валют строго пропорционально их золотому содержанию. В современных условиях действует Ямайская валютная система, которая не предусматривает декларирование золотого содержания валют.

Термин считается устаревшим и сегодня почти не используется, чаще употребляется паритет.

См. также 
 Номинальная стоимость
 Ажио
 Дизажио

Литература 
 

Ценные бумаги
Экономические термины